Cała naprzód – amerykański film musicalowy z 1955 roku
 Cała naprzód – polski film z 1966 roku
 Cała naprzód – cykl brytyjskich komedii filmowych produkowanych w latach 1958-78 i ponownie w 1992